Beaver Crossing (Alberta)
 Beaver Crossing (Dakota du Sud)
 Beaver Crossing (Minnesota)
 Beaver Crossing (Nebraska)